Île Darwin peut faire référence à :
 l'île Darwin, une île inhabitée d'Équateur située dans les îles Galápagos ;
 l'île Darwin, une île située dans l'extrême Sud du Chili, en Terre de Feu.